Diachasmimorpha  — род паразитических наездников из семейства . Встречаются повсеместно (космополиты), кроме северо-западной Европы. Усики состоят из 35—67 члеников. Жилка 2-SR переднего крыла, как правило, развита (редко отсутствует). 3-й тергит гладкий. Яйцеклад длиннее переднего крыла. Некоторые виды Diachasmimorpha ранее относили к роду Biosteres. Паразитируют на личинках двукрылых из семейства Tephritidae.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (= Opius tryoni Cameron, 1911)

Примечания 

Opiinae
Роды перепончатокрылых